Ivan Boutellier (* 1. Januar 1989) ist ein für den VMC Gansingen fahrender Schweizer Radrennfahrer. Er gehörte im Juniorenalter zum Juniorennationalkader und bestritt einige internationale hochwertige Strassenrennen, inklusive der Europameisterschaft in Sofia in Bulgarien.

Seine grössten Erfolge erzielte er 2007 an der Berner Rundfahrt und an den Radsporttagen in Rothenburg. Weiter gewann er zusammen mit der Juniorennationalmannschaft den Prolog der internationalen Tour du Pays de Vaud. Dazu kamen mehrere Siege in nationalen Kriterien.

Im Jahr 2008 hat er einen Vertrag beim Amateurteam GS-Pansan-Silvereed unterschrieben.

Teams 
 2009 Nazionale Elettronica New Slot-Hadimec (Stagiaire)
 2010 Price-Custom Bikes
 2011 Price your Bike

Weblinks 
 Website des Vereins VMC Gansingen

Radsportler (Schweiz)
Schweizer
Mann
Geboren 1989